Mbele ist der Familienname folgender Personen:
 Diosdado Mbele (* 1997), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Émile Mbele (* 1975), kamerunischer Fußballspieler
 Lelo Mbele (* 1987), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo